Der Sorites (sôritês, sôros, Haufen) bezeichnet in der Philosophie

die Paradoxie des Haufens (Sorites-Paradoxie)
einen Kettenschluss